Jentkaus o también Khentkaus (en egipcio: Ḫnt kȝw=s) era un nombre de pila del antiguo Egipto. Puede referirse a varias mujeres que vivieron durante el Imperio Antiguo:
 Jentkaus I, reina del faraón Shepseskaf (Dinastía IV) o Userkaf (Dinastía V)
 Jentkaus II, reina del faraón Neferirkara (Dinastía V) y madre de los faraones Neferefra y Nyuserra
 Khentkaus III, posiblemente reina del faraón Neferefra (Dinastía V)
 Princesa Jentkaus, princesa durante la Dinastía IV